Puig de la Creu (Darnius), muntanya entre Darnius, Maçanet de Cabrenys i la Vajol (Alt Empordà)
 Puig de la Creu (Pedret i Marzà), turó de Pedret i Marzà (Alt Empordà)
 Puig de la Creu (Saus, Camallera i Llampaies), muntanya a Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà)
 Puig de la Creu (Begues), muntanya a Begues (Baix Llobregat)
 Puig de la Creu (el Montmell), muntanya a Montmell (Baix Penedès)
 Puig de la Creu (Tavèrnoles), muntanya a Tavèrnoles (Osona)
 Puig de la Creu (Castellar del Vallès), muntanya entre Castellar del Vallès i Sentmenat (Vallès Occidental)
 Puig de la Creu (Sant Llorenç de Cerdans), muntanya del terme comunal de Sant Llorenç de Cerdans, a la comarca del Vallespir
 Puig de la Creu Escapçada, muntanya a Sant Mateu de Bages (Bages).